

Persone

Pietri
Alicia Pietri – politica venezuelana
Desiderato Pietri – patriota italiano di nazionalità francese
Dorando Pietri – atleta italiano
Giuseppe Pietri – compositore italiano
Julie Pietri, propr. Nicole Juliette Pietri – cantante francese
Pedro Pietri – poeta portoricano
Richie Pietri, propr. Richard Pietri Villanueva – cestista portoricano
Robertino Pietri – pilota motociclistico venezuelano

Piétri
François Piétri – politico francese
Joseph Marie Piétri – politico francese

Altro
Palasport Dorando Pietri – impianto sportivo di Correggio, provincia di Reggio nell'Emilia